

Miejscowości w Polsce 
 Maszewo – miasto
 Maszewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Deszczno 
 Maszewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo 
 Maszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała 
 Maszewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Maszewo

Inne 
 Maszewo – była stacja kolejowa 
 Maszewo – gmina miejsko-wiejska w województwie zachodniopomorskim, w południowej części powiatu goleniowskiego
 Maszewo – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim
 Maszewo – dawna gromada w powiecie krośnieńskim
 Maszewo – dawna gromada z siedzibą w Maszewo Lęborskie

Zobacz też 
 Kolonia Maszewo, Maszewko
 Maszewo Duże, Maszewo Małe, Maszewo Lęborskie
 Dekanat Maszewo